Kvarnskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kvarnskär (vid Tulludden, Hangö), Nyland, 
 Kvarnskär (vid Tvärminne, Hangö), Nyland,

Se även
Norra Kvarnskäret
Södra Kvarnskäret

Robotskapade Finlandförgreningar